Henry Taylor (zwemmer) : Brits zwemmer
 Henry Taylor (autocoureur) : Brits autocoureur